Богоро́дский Вал — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории районов Преображенское и Богородское.

Пролегает между улицей Краснобогатырской и набережной Ганнушкина. Проходит параллельно улице Атарбекова, 2-й и 3-й улице Бухвостова. Вправо отходят Потешная улица и Проектируемый проезд № 917. Нумерация домов начинается от Глебовского моста.

Улица названа в 1922 году (ранее — ул. Камер-Коллежский Богородский Вал); возникла на месте Камер-Коллежского вала, примыкавшего к бывшему селу Богородское.

Транспорт 
По Богородскому валу ходит автобус 265. Ближайшая станция метро — .

Примечания

Ссылки 
 
 Улица Богородский Вал: учреждения и организации